Ratchet & Clank:

 Ratchet & Clank — серия игр жанра платформер, разработанная компанией Insomniac эксклюзивно для приставок Sony PlayStation.
 Ratchet & Clank: Going Commando — видеоигра жанра платформер для приставки Playstation 2, разработанная компанией Insomniac.
 Ratchet & Clank: Size Matters — игра, вышедшая на PSP и PlayStation 2. 
 Ratchet & Clank — 3D видеоигра для PlayStation 2 в жанре платформер/шутер.